LFF II lyga oder Antra lyga ist die dritthöchste Spielklasse im litauischen Fußball. In dem von der Lietuvos Futbolo Federacija, dem nationalen Verband, ausgetragenen Wettbewerb werden die Aufsteiger in die 1 Lyga ermittelt.

Geschichte 
Bis 2007 gab es 3 Zonen. 2007 wurde die Westzone an die Nordzone angegliedert (ab 2008 zur Westzone umbenannt):

2021 LFF führte Änderungen im System der litauischen Fußballligen ein. Die LFF übernahm die Organisation der zweiten Liga, schaffte die Süd- und Westzone ab und ersetzte sie durch eine zentrale Liga.

Teilnehmer

Licens 2022 
Liste der Lizenznehmer:

Meister

Weblinks 
 [ Tabellen der 2 Lyga auf lietuvosfutbolas.lt]
  (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballwettbewerb in Litauen